Działosza – herb szlachecki
 Działosza – wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Syców